Wellington est un nom propre pouvant désigner :

Titre 
 Duc de Wellington. Le nom de Wellington a souvent été donné en l'honneur de Arthur Wellesley, premier duc de Wellington, nom venant de la ville anglaise Wellington dans le Somerset. Général et homme politique anglais, le duc de Wellington est connu pour sa victoire à Waterloo.

Patronyme 

 David Wellington (né en 1971), écrivain américain.

Prénom 
 
 Wellington Koo (1887-1985) est un diplomate chinois.
 Wellington Sánchez (1974) est un footballeur équatorien.
 José Wellington Bento dos Santos (1973-), footballeur brésilien.

Pseudonyme 
 Wellington (1981-), Wellington Katzor de Oliveira, footballeur brésilien.
 Wellington (1991-), Wellington Aparecido Martins, footballeur brésilien.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Wellington, ville d'Afrique du Sud.
 Wellington, localité dans la province du Cap-Occidental.

Australie 
 Wellington, une ville de la Nouvelle-Galles du Sud
 Wellington, petite ville de Australie-Méridionale sur la Murray
 Mont Wellington en Tasmanie sur le flanc duquel se trouve la majeure partie d'Hobart

Canada 
 En Alberta
 Wellington, banlieue résidentielle d'Edmonton 
 Au Manitoba
 Wellington, une ancienne circonscription électorale provinciale
 Au Nouveau-Brunswick
 Wellington, un district de services locaux au Nouveau-Brunswick
 En Nouvelle-Écosse
 Wellington dans la municipalité régionale d'Halifax
 Wellington dans le comté de Queens
 Wellington dans le comté de Yarmouth
 À l'Île-du-Prince-Édouard
 Wellington sur l'île du Prince-Edouard
 En Ontario
 Comté de Wellington  en Ontario
 Centre Wellington, canton
 Wellington North, canton
 Wellington, petite localité de l'Ontario dans le comté 
 Wellington—Halton Hills, circonscription électorale fédérale et provinciale
 Au Québec
la rue Wellington, rue de Montréal et artère commerciale de l'arrondissement de Verdun
la rue Wellington, rue de Sherbrooke et artère commerciale
 Wellington, division sénatoriale canadienne
 Wellington, division sénatoriale québécoise aujourd'hui abolie

Chili 
 Wellington, une grande île côtière de l'extrême sud du Chili dont elle est séparée par le canal Messier
 Petite Wellington, autre nom de l'île Serrano dans l'archipel de Patagonie

Inde 
 Wellington, une ville dans la province de Tamil Nadu
 Wellington cantonment, caserne dans la ville homonyme

États-Unis 
 Wellington, Colorado
 Wellington, Floride
 Wellington, Illinois
 Wellington, Kansas
 Wellington, Kentucky
 Wellington, Maine
 Wellington, Missouri
 Wellington, Nevada
 Wellington, Ohio
 Wellington, Texas
 Wellington, Utah
 Wellington, État de Washington 
 Wellington, Wisconsin

Nouvelle-Zélande 
 Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande
 Wellington, la région dans laquelle est située la capitale néo-zélandaise.
 Province de Wellington, ancienne province jusqu'en 1876 qui englobait la région précitée
 Mont Wellington, pic et banlieue d'Auckland

Royaume-Uni 
 Wellington, une ville anglaise dans le Shropshire.
 Wellington, une ville anglaise dans le Somerset.

Militaire 

 HMNZS Wellington, frégate de la Royal New Zealand Navy.
 HMS Wellington, un ancien navire de la Royal Navy, actuel siège de la Honourable Company of Master Mariners, ancré sur la Tamise.
 Vickers Wellington, bombardier britannique de la Seconde Guerre mondiale
 The Duke of Wellington's Regiment, un ancien régiment d'infanterie de l'Armée britannique

Monument 

 L'arc de Wellington est un arc de triomphe situé au centre de Londres.
Wellington est une station du métro de Chicago

Personnage de fiction 

 Wellington est un personnage de l'anime Yu-Gi-Oh! GX (version américaine/française uniquement).
 Wellington est le nom du chien dans le roman de Mark Haddon Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit (2003)

Divers  
 Hippodrome Wellington, champ de courses belge installé à Ostende
 Wellington est une ancienne circonscription fédérale en Ontario
 Bœuf Wellington, préparation culinaire d'un filet de bœuf avec pâté en croute et duxelles.
 un Wellington, un type de verre à bière.
 Bottes Wellington, un genre de bottes protectrice, popularisée par le Duc de Wellington.
 Daniel Wellington, une entreprise horlogère suédoise

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme
Homonymie de bateaux
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Homonymie de monument